Сезон 2014/15 Первой Лиги по футболу (именуемая Sky Bet Первая Лига по имени спонсора) это 11-й сезон Первой футбольной лиги под её нынешним названием и 22-й сезон в этом формате. Сезон стартовал 9 августа 2014 года.

«Бристоль Сити» выиграл Кубок лиги и спустя 2 года вернулся в Чемпионшип, выдав 16 матчевую серию без поражений и закончив первенство с лучшей разницей мячей. МК Донс подвинули «Престон Норт Энд» со второго места в последний тур чемпионата после того, как клуб Ланкашира проиграл в Колчестере. Но в итоге «Престон» вышел в Чемпионшип через плей-офф, победив «Честерфилд» и «Суиндон» с одинаковым счетом 4:0.

В нижней части турнирной таблицы «Йовил Таун», покинувший в прошлом сезоне Чемпионшип, в этом вылетел уже во вторую лигу. «Лейтон Ориент» тоже попал в зону вылета, сезоном ранее борясь за путевку в Чемпионшип (проиграл «Ротерем Юнайтед» 2-0 по пенальти). «Кроли Таун» и «Ноттс Каунти» выглядели явными претендентами на вылет во вторую лигу сезона 2015/16.

Изменения в составе Лиги 
Изменения по сравнению с сезоном 2013/14 коснулись следующих команд:

В Первую Лигу 
Повышение из Второй Лиги
 Честерфилд
 Рочдейл
 Сканторп Юнайтед
 Флитвуд Таун

Выбыли из Чемпионшипа
 Донкастер Роверс
 Барнсли
 Йовил Таун

Из Первой Лиги 
Выбывание во Вторую Лигу
 Транмир Роверс
 Карлайл Юнайтед
 Шрусбери Таун
 Стивенидж

Повышение в Чемпионшип
 Вулверхэмптон Уондерерс
 Брентфорд
 Ротерем Юнайтед

Обзор команд

Стадионы и вместимость

Тренерские изменения

Таблица Лиги 

Обновлено на 3 мая 2015 года. Источник: Би-би-си Спорт
Правила для классификации: 1) Очки; 2) Разница мячей; 3) Количество забитых мячей
(С) Чемпион; (О) плей-офф победитель; (P) повышение; (R) понижена.

Плей-офф

Результаты

Лучшие бомбардиры

Примечания 

2014
Футбол в Англии в сезоне 2014/2015
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2014/2015